Plaats in Indonesië
 Lewobele (Adonara Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Flores Timur in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Lewobele (Lewo Lema), een plaats in het bestuurlijke gebied Flores Timur in de provincie Oost-Nusa Tenggara